Jukić, ou Jukic en graphie latine simplifiée, est un nom propre slave qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1975-), joueur croate de futsal ;

 Aleksandar Jukic (2000-), footballeur autrichien ;
  (1987-), footballeur autrichien ;
  (1990-), basketteur danois ;
  (1955-1982), aviateur militaire argentin ;
 , sportif de taekwondo australien ;
 Dinko Jukić (1989-), nageur autrichien ;
  (1977-), rameur croate ;
 Ivan Franjo Jukić (1818-1857), franciscain et écrivain bosniaque ;
  (1997-), footballeur croate ;
  (1984-), footballeur bosniaque ;
 Mirna Jukić (1986-), nageuse autrichienne, sœur de Dinko Jukić ;
 Nikola Jukić (1994-), handballeur croate ;
 Stjepan Jukić (1979-), footballeur croate ;
  (1993-), basketteur danois d’origine serbe.

Divers 
 Aéroport Teniente Daniel Jukic, aéroport situé à Reconquista en Argentine.

Patronyme slave